Cet article fournit diverses informations sur la saison 2006-2007 du club de football FC Sion établi dans la ville de Sion en Suisse.

Effectif

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

Saison du FC Sion
Sion
Saison 2006-2007 de football en Suisse